Schörghuber ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Schörghuber (geb. Stumpf; * 1958), deutsche Unternehmerin
 Josef Schörghuber (1920–1995), deutscher Unternehmer und Gründer der gleichnamigen Unternehmensgruppe
 Stefan Schörghuber (1961–2008), deutscher Unternehmer
 Karl Schörghuber (* 1949), österreichischer Stadtentwickler

Siehe auch:
 Schörghuber Unternehmensgruppe